Сучевень () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Сучевень () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Сучевень.
 Сучевень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богдана.